Alchevski (masculin ; ) est un patronyme russe porté par :
 Iaroslav Alchevski (1991-), joueur de hockey sur glace russe ;
 Stanislav Alchevski (1991-), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe